Hraběnka Zaria Oranžsko-Nasavská (* 18. června 2006, Londýn) je druhá dcera už zesnulého prince Frise Oranžsko-Nasavského a princezny Mabel Oranžsko-Nasavské, vnučka princezny Beatrix Nizozemské a jejího zesnulého manžela Clause van Amsberga a neteř krále Viléma Alexandra a královny Máximy Nizozemské. Také má starší sestru, hraběnku Luanu.

Lyžařská nehoda jejího otce 
Dne 17. února 2012 se jejímu otci při dovolené v Lechu v Rakousku stala lyžařská nehoda. Po nehodě byl ve stabilním stavu, ale zůstával v kómatu. Dne 17. února 2013 uběhl rok poté, co princ Friso Oranžsko-Nasavský upadl do kómatu, s malou nadějí, že se znovu probudí. Po celou dobu, kdy byl v kómatu, vykazoval mírné známky vědomí. Dne 12. srpna 2013 její otec, princ Friso Oranžsko-Nasavský, zemřel.

Narození a křest 
Narodila se 18. června 2006 v Londýně v Anglii.

Zaria byla pokřtěna Huubem Oosterhuisem 3. února 2007 v paláci Huis ten Bosch v Haagu.

Jejími kmotry jsou:

 Vilém Alexandr Nizozemský, tehdy princ Oranžský, její strýc z otcovy strany.
 Jaime Bernardo Bourbonsko-Parmský, vévoda z Bardi, bratranec jejího otce.
 Nicoline Wisse Smitová, její teta z matčiny strany.
 Rubén Ameling, přítel jejích rodičů.
 María Luz Luanová, přítelkyně jejích rodičů.

Zaria má starší sestru Luanu.

Tituly a oslovení 
 Joanna Zaria Nicoline Milou, hraběnka Oranžsko-Nasavská, paní z Amsbergu (2006-současnost).

Navzdory svému šlechtickému titulu rodu Oranžsko-Nasavských nemá právo nastoupit na trůn, protože se její otec vzdal nástupnických práv. Vzhledem k tomu, že má britské předky, je v linii nástupnictví na britský trůn.

Předkové

Odkazy

Reference 

Žijící lidé
Ženy
Narození v roce 2006
Oranžsko-nasavská dynastie
Nizozemští šlechtici
Narození v Londýně